Wenkkrabben,  geslacht van krabben, met Uca als systematische naam
 UCA, codon dat codeert voor het aminozuur Serine
 Ucayali (regio), regio van Peru, met geocode UCA

Universiteiten 
 Universidad Católica Argentina (UCA), Argentijnse, katholieke universiteit
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), katholieke universiteit in El Salvador
 Universidad Centroamericana (Managua) (UCA), universiteit in Nicaragua